Tlacotepec bezeichnet:

 Tlacotepec (Berg), Berg im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 Tlacotepec (Guerrero), Ort in Mexiko
 Tlacotepec (Morelos), Ort in Mexiko
 Tlacotepec de Mejía, Ort in Veracruz, Mexiko
 Tlacotepec (Puebla), Ort in Puebla, Mexiko
 Tlacotepec de Benito Juárez, Ort in Puebla, Mexiko
 Tlacotepec de José Manzo, Ort in Puebla, Mexiko
 Tlacotepec de Porfirio Díaz, Ort in Puebla, Mexiko
 Magdalena Tlacotepec, Ort in Oaxaca, Mexiko
 San Agustín Tlacotepec, Ort in Oaxaca, Mexiko
 San Jacinto Tlacotepec, Ort in Oaxaca, Mexiko
 San Lorenzo Tlacotepec, Ort in México, Mexiko
 San Miguel Tlacotepec, Ort in Oaxaca, Mexiko
 Santiago Tlacotepec, Ort in México, Mexiko